Die Liste der Städte in Italien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des Staates Italien. Aufgeführt ist auch eine Übersicht über die Benennung der Einwohner ausgewählter Städte. Eine Liste aller 8094 Gemeinden des Landes ist in der Liste der Gemeinden in Italien zu finden.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die größten Agglomerationen in Italien sind (Stand 1. Januar 2016):

Städte nach Einwohnerzahl 
Die Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 25. Oktober 1981, 20. Oktober 1991 und 21. Oktober 2001, 9. Oktober 2011 sowie eine Fortschreibung des Nationalen Instituts für Statistik (ISTAT) für den . Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Quelle: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Benennung der Einwohner 
Im Italienischen gibt es keine einheitliche Methode (wie etwa die deutsche Nachsilbe "-er"), um aus dem Ortsnamen auf die Bezeichnung der Einwohner zu schließen. So heißen zum Beispiel die Einwohner von:

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Italien
 Italienische Provinzen
 Italienische Regionen
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
 Geo-Demo ISTAT - Demographie in Zahlen
 City Population - Die größten Städte in Italien

!
Italien